Det finns flera personer med namnet  Erik Crone:

 Erik Crone, född 1896, död 1971, skådespelare. Se Erik Crone (skådespelare)
 Erik Crone, född 1946, filmproducent. Se Erik Crone (producent)